US National Championships 1882 var den anden udgave af US National Championships (nu US Open) i tennis, og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA i perioden 30. august - 2. september 1882.

Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i finalen besejrede Clarence M. Clark med 6-1, 6-4, 6-0. Det var den anden af Sears' syv sejre i træk i turneringen. I herredoublefinalen vandt Sears og James Dwight over Crawford Nightingale og G.M. Smith med 6-2, 6-4, 6-4.

Finaledagen blev overværet af 1.500 tilskuere.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 40 spillere. Alle kampene blev spillet best af tre sæt bortset fra finalen, der blev spillet bedst af fem sæt. Sættene blev spillet først til seks partier. Mesterskabet blev vundet af Richard Sears fra Boston, som i finalen besejrede Clarence M. Clark fra Philadelphia med 6-1, 6-4, 6-0. Det var den anden af Sears' syv sejre i træk i turneringen. Tredjepladsen blev besat af Edward Gray fra Boston.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 15 par. Kampene blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra finalen, der blev spillet bedst af fem sæt. I finalen vandt Richard Sears og James Dwight fra Boston over Crawford Nightingale og G.M. Smith fra Providence med 6-2, 6-4, 6-4. Tredjepladsen gik til Alexander Van Rensselar og Arthur Newbold fra Philadelphia.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1882 
 Tennis Archives - US Lawn Tennis Championships Doubles 1882

Noter 

Tennis i 1882
1882